

Chichon 

 Le « chichon » est un diminutif argotique du haschisch.
 Le « chichon » est une spécialité culinaire du sud-ouest de la France faite à base de canard et/ou de porc.
 Karel Mark Chichon (né en 1971) est un chef d'orchestre britannique.

Chichón
 El Chichón est un volcan situé sur la route reliant Villahermosa à Tuxtla Gutiérrez au Mexique.